Мика — имя и ряд персоналий с этим именем:
 Мика — финский аналог имени Михаил (евр. «Кто как Бог?» в значении «Тот, кто подобен Богу, равный Богу»).
 Мика — итальянское и японское имя с разными значениями
 Мика (; настоящее имя Майкл Холбрук Пенниман Младший; род. 1983) — английский певец и музыкант.
 Мика Ньютон (род. 1986) — украинская певица (псевдоним).
 Мика Тэн (род. 1977) — американская фетиш-модель и порноактриса японского происхождения. См. также 
 

 Примечания 

Мужские имена
Финские имена
Японские женские имена